Sans tambour ni trompette est le titre de plusieurs œuvres :

Film et télévision 
 Sans tambour ni trompette est un film français réalisé par Roger Blanc en 1949.
 Sans tambour ni trompette (Die Gans von Sedan) est un film franco-allemand réalisé par Helmut Käutner en 1959.
 Sans tambour ni trompette'''' est un épisode de la série Le Baron, de 1966.

 Musique 
 Sans tambour ni trompette est un album en trio du pianiste de jazz français Martial Solal, sorti en 1970.
 Sans tambour ni trompette'' est le second album de Rit, sorti en 2005.